Westerhofen ist der Name folgender Orte:

 Westerhofen (Ofterschwang), Dorf der Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Westerhofen (Stammham), Kirchdorf der Gemeinde Stammham, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Westerhofen (Westhausen), Weiler der Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Westerhof